Strandin kan syfta på

 Ebon Strandin (1894–1977), premiärdansös och skådespelerska
 Ingeborg Strandin (1881–1948), operettsångerska och skådespelerska
 Victoria Strandin (1876–1941), premiärdansös, syster till Ebon